Такмичење у петобоју за жене на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је  18. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу освојену у Бирмингему 2018. бранила је Катарина Џонсон-Томпсон из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 12 такмичарки из 10 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у петобоју за жене пре почетка светског првенства 18. марта 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Шест најбољих атлетичарки године у петобоју у дворани пре првенства (18. марта 2022), имале су следећи пласман а оствариле су резултат преко 4.500 бодова.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2022.

Сатница

Резултати

Трка 60 метара са препонама 
Такмичење је одржано 18. марта 2022. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе.,,

Почетак такмичења: група 1 у 09:35, група 2 у 09:44.

Скок увис 
Такмичење је одржано 18. марта 2022. године 10:55.,,

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 18. марта 2022. године у 13:20.,,,

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 18. марта 2022. године у 17:30.,,,,

Трка на 800 метара 

Такмичење је одржано 18. марта 2022. године у 19:50.,,

Коначан пласман

Коначан пласман-по дисциплинама

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Петобој на Светском првенству у атлетици у дворани